Mužská čtyřhra Moselle Open 2021 probíhala ve druhé polovině září 2021. Do deblové soutěže metského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo šestnáct dvojic. V roce 2020 se turnaj pro koronavirovou pandemii nekonal. Obhájcem titulu z roku 2019 byl švédsko-německý pár Robert Lindstedt a Jan-Lennard Struff, který do turnaje nezasáhl.

Vítězem se stal nenasazený polský pár Hubert Hurkacz a Jan Zieliński, který ve finále za 70 minut zdolal monacko-francozský pár Huga Nyse s Arthurem Rinderknechem po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–3. Na cestě za titulem neztratili ani set. Oba šampioni, kteří odehráli první společný turnaj na okruhu ATP jako pár, si do žebříčku ATP připsali 250 bodů. Hurkacz, který ovládl i singlovou soutěž, vybojoval druhý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Zielińského to bylo premiérové takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Henri Kontinen /  Ben McLachlan (semifinále)
  Tomislav Brkić /  Nikola Ćaćić (semifinále)
  Oliver Marach /  Philipp Oswald (čtvrtfinále)
  Luke Saville /  John-Patrick Smith (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Moselle Open
Tenis ve Francii v roce 2021
ATP Tour 2021